Hao est un nom qui peut désigner :
  Hao, un atoll de l'archipel des Tuamotu en Polynésie française ;
  Hao, une commune de Polynésie française ;
  Hao, le surnom d'un scénariste et dessinateur belge de bande dessinée ;
  Hào (浩), un caractère chinois.

HAO est un sigle qui peut désigner :
 , un observatoire américain qui mène des recherches sur les relations Soleil-Terre ;
  Holding Al Omrane, le premier opérateur de l'habitat et de l'aménagement au Maroc.